Станислав Демович (; род. 20 сентября 1975, Трнава) — словацкий гандболист, выступавший в Адемар Леон, ГК Брага, Сьюдад де Гвадалахара, Уэска.

Карьера

Клубная 
Станислав Демович начинал свою профессиональную карьеру в словацком клубе ГК Братислава. В составе ГК Братислава стал серебряным призёром чемпионата Словакии в 1997 году. В 1998 году Станислав Демович перешёл в испанский клуб Адемар Леон, с которым стал чемпионом Испании в 2001 году, и Станислав помог выиграть клубу выиграть кубок обладателей кубков в 1999 году. В 2001 году Станислав Демович переходит в португальский клуб Агуас Сантос, а через год переходит в клуб ГК Брага. В 2003 году Станислав возвращается в Словакию, выступал за клуб Трнава 47. В 2004 году Станислав переходит в немецкий клуб Страслунд. После 2 сезонов, которые провёл в Страслунде, Станислав Демович переходит в испанский клуб Алькобенас. Через год Станислав становится игроком Анайтасуна, в котором провёл 2 сезона. В 2009 году Станислав Демович перешёл в испанский клуб Сьюдад де Гвадалахара. В 2010 году Станислав становиться игроком ГК Бадахос. В 2012 году Станислав Демович перешёл в испанский клуб Уэска. Через год, Станислав переходит в клуб Анхель Хименас Пуенте Генил. В 2014 году Станислав Демович переходит в немецкий клуб Хенстедт-Ульцбург, в котором провёл 2 сезона.

Карьера в сборной 
Станислав Демович выступает за сборную Словакии. За сборную Словакии Станислав Демович сыграл 28 матчей.

Достижения 
 Победитель чемпионата Испании: 2001
 Обладатель кубка Испании: 1999
 Обладатель кубка обладателей кубков: 1999

Статистика

Примечания

Ссылки 
  на сайте Liga ASOBAL
 
 http://www.eurohandball.com/ec/chc/men/2001-02/player/502435/Stanislav+Demovic

Примечание 
Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Словакии
Игроки ГК «Адемар Леон»